Меле́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Ламбаль. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22151.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 370 км к западу от Парижа, в 80 км северо-западнее Ренна, в 16 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 922 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 560 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 450 были экономически активными, 110 — неактивными (показатель активности — 80,4 %, в 1999 году было 75,1 %). Из 450 активных работали 435 человек (229 мужчин и 206 женщин), безработных было 15 (9 мужчин и 6 женщин). Среди 110 неактивных 37 человек были учениками или студентами, 50 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Каргуэ (XVII век). Исторический памятник с 1992 года
 Церковь Свв. Петра и Павла (XIV век)
 Усадьба Карлан
 Крытый проход, менгир, дольмен Ланд-дю-Гра (эпоха неолита). Исторический памятник с 1962 года

Города-побратимы 
  Мелен-л’Эвек (Бельгия, с 1980)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор